Димитриос Сиовас (; 16 сентября 1988, Драма, Греция) — греческий футболист, защитник нидерландского клуба «Фортуна».

Клубная карьера 
Сиовас воспитанник клуба «Ксанти». В 2008 году он перешёл в «Паниониос». 3 января 2009 года в матче против своего родного клуба Димитрис дебютировал в греческой Суперлиге. После этого до лета Сиовас выступал на правах аренды за «Ионикос». 12 декабря 2010 года в поединке против «Панссераикоса» он забил свой первый гол за «Паниониос».

15 июня 2012 года подписал четырёхлетний контракт с «Олимпиакосом». 26 августа в матче против «Верии» он дебютировал за новый клуб. 2 сентября в поединке против «Левадиакоса» он забил свой первый гол за новый клуб. По окончании сезона Димитрис стал чемпионом и обладателем Кубка Греции.

В начале 2017 года на правах аренды перешёл в испанский «Леганес».

31 января 2022 года перешёл в «Фортуну» из Ситтарда, подписав с клубом контракт до конца сезона.

Международная карьера 
В 2007 году Сиовас в составе юношеской сборной Греции принимал участие в Чемпионате Европы в Австрии.

15 августа 2012 года в товарищеском матче против сборной Норвегии Димитрис дебютировал за сборную Греции, он вышел на поле во втором тайме вместо Никоса Спиропулоса.

6 сентября 2020 года в матче против сборной Косово забил свой первый гол за сборную.

Достижения 
«Олимпиакос»
 Чемпион Греции (4): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Греции (2): 2012/13, 2014/15

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Ионикос»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Уэска»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард